Veritatis simplex oratio est е популярен латински израз, който означава „Словото на истината е просто.“ , също превеждан като „Езикът на истината е прост“ . Изразът принадлежи на Сенека, от произведението му „Нравствени писма до Луцилий“ („Ad Lvcilivm Epistvlae Morales“).

Източници 

Латински изрази
Римско право
Крилати фрази